Pfarrsdorf bezeichnet:

 Pfarrsdorf (Gemeinde Bad Radkersburg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Österreich 
 Pfarrsdorf (Gößnitz), Ortsteil der Stadt Gößnitz, Thüringen 

Siehe auch:
 Pfarrdorf (Begriffsklärung)